Il singolare  del Guzzini Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Horacio Zeballos non ha difeso il titolo del 2008.

Stéphane Bohli ha battuto in finale Andrej Golubev 6–4, 7–6(4).

Teste di serie

  Andrej Golubev (finale)
  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
  Karol Beck (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Tomas Tenconi (primo turno)
 Stéphane Bohli (campione)
 Lukáš Lacko (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Guzzini Challenger 2009